Перепеловский — русская фамилия. Известные носители:

 Перепеловский, Александр Васильевич (1863—1918) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Перепеловский, Василий Георгиевич (1818—1908) — генерал-лейтенант Русской императорской армии. 
 Перепеловский, Владимир Васильевич (1863—1918) — генерал-майор Русской императорской армии, помощник командира Конвоя Его Императорского Величества. 
 Перепеловский, Константин Михайлович (1903—1992) — участник Гражданской войны в России на стороне Белого движения и деятель русской эмиграции.
 Перепеловский, Сергей Васильевич (1866—1918) — полковник, военный инженер Русской императорской армии.